Чемпионат Азии по борьбе 1983 года прошёл с 8 по 11 ноября в Тегеране (Иран).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

Борьба
1983 год в борьбе
Борьба
1983
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Иране
Борьба
Борьба